Mercedes-Benz 270 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz ML 270 CDI (gebaut 1997–2005), siehe Mercedes-Benz W 163
 Mercedes-Benz E 270 CDI (gebaut 1999–2002), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz C 270 CDI (gebaut 2000–2007), siehe Mercedes-Benz Baureihe 203
 Mercedes-Benz G 270 CDI Worker (gebaut 2001–2006), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz CLK 270 CDI (gebaut 2002–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 209
 Mercedes-Benz E 270 CDI (gebaut 2003–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211